Simon Davies peut désigner :
 Simon Davies (1974-), footballeur gallois ;
 Simon Davies (1979-), footballeur gallois.